Орлов, Валерий:
 Орлов, Валерий Анатольевич (род. 1945) — советский и российский юрист, работник органов МВД и юстиции, руководитель Управления ФССП России по Саратовской области (2000—2010), Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса.
 Орлов, Валерий Михайлович (род. 1946) — российский художник, работающий в жанре фотографии.
 Орлов, Валерий Николаевич — заслуженный деятель искусств РСФСР (1949).
 Орлов, Валерий Яковлевич (род. 1947) — российский дипломат.